Richner ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Richner (1908–1982), Schweizer Politiker (SP)
 Beat Richner (1947–2018), Schweizer Kinderarzt und Musiker
 Edmund Richner (1900–1994), Schweizer Journalist, Redakteur und Politiker (FDP)
 Hans Richner (* 1944), Schweizer Physiker und Meteorologe
 Peter Richner (* 1942), Schweizer Schauspieler, Tagesschau-Sprecher und Radio-Moderator
 Stefan Richner (* 1974), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Rychner